Изрáиль Моисéевич (Срýль Мóшкович) Файнлéйб (; 1873, Каменечье, Киевская губерния, Российская империя — 1946, Ташкент, УзССР, СССР ) — ровненский купец 1-й гильдии еврейского происхождения, предприниматель, коневод и участник ВСХВ.

Биография 

Родился в 1873 году, в селе Каменечье Уманского уезда, старший ребёнок в семье хозяина мелочной лавки, мещанина Мошки Дувидовича Файнлейба и его жены Леи Менашковны. До конца 19 века работал приказчиком в лавке своего отца. После женитьбы на Хане Лазаревне, в девичестве Хмельницкой, перебрался в село Ровное Елисаветградского уезда, Херсонской губернии. В Ровное, самостоятельно начал заниматься торговлей, спустя некое время в своём владении имел несколько магазинов и лавок. В 1912 году Файнлейб участвовал выборщиком по списку от имущественной курии на выборах в Государственную Думу IV созыва. После стремительного развития его бизнеса, Файнлейб стал купцом 2-й гильдии. К последним годам существования Российской Империи, добился большого успеха в сфере продовольствия, а также скотоводства и коневодства, в итоге стал купцом 1-й гильдии.
Купцы I гильдии